Twixt est un jeu de société édité en 1962.
 Twixt est un film d'horreur américain (2011).

Voir aussi 
 .
 Twix, une confiserie.